Le Tournoi d'Écosse de rugby à sept 2015 (Scotland rugby sevens 2015) est la huitième étape de la saison 2014-2015 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule sur deux jours les 9,  et  au Scotstoun Stadium de Glasgow en Écosse. L'équipe des Fidji bat l'équipe de Nouvelle-Zélande en finale sur le score de 24 à 17.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi : 
 Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Semi Kunatani () avec 8 essais

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Scotland rugby sevens

Lien externe 
 

2015
Événement sportif à Glasgow
Rugby à sept en 2015
Sport en Écosse en 2015
Sport en mai 2015